Krita har flera betydelser:

 Krita (bergart) – en bergart som består av ren kalciumkarbonat, CaCO3
 Krita (geologi) – en geologisk period som sträcker sig från ca 146 till 65 miljoner år sedan
 Krita (bildbehandlingsprogram) – bildbehandligsprogram till KDE
 Kritor – typ av skrivdon
 Krita (vattendrag) – ett vattendrag i Centralafrikanska republiken